Sinești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Sinești (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Sinești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Sinești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Sinești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Sinești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 in der Republik Moldau:
 Sinești (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni